Оло́й — село в Эхирит-Булагатском районе Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутская область. Административный центр муниципального образования «Олойское».

География 
Село расположено на северо-восток в 94 км от Иркутска, и 24 км от посёлка Усть-Ордынский, в 1 км южнее Качугского тракта. Высота над уровнем моря — 613 м.

Южнее села протекает речка Ирсай, впадающая в Ордынское озеро.

Население

Инфраструктура 
 почтовое отделение,
 средняя общеобразовательная школа,
 детский сад № 12 «Огонёк».

Основное занятие населения — животноводство.

Объекты культурного наследия 
В 11 км севернее села находится неолитическая стоянка «Олой» — объект культурного наследия регионального значения (Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002).

Примечания

Ссылки 
 [maps.vlasenko.net/?lon=105.042095&lat=52.905754 Олой на картах]

Населённые пункты Эхирит-Булагатского района